Assabah ( ; Le Matin en français), est le titre de journaux édités dans plusieurs pays arabes, notamment au Maroc et en Tunisie :

 Assabah (Irak)
 Assabah (Maroc), journal en arabe du groupe Éco-Médias,
 Assabah (Tunisie), journal en arabe du groupe Dar Assabah.